Robijn (korund), een variëteit van het mineraal korund die onder andere als edelsteen wordt toegepast
Robijn (wasmiddel), een wasmiddel
Robijn (bordspel), een bordspel
een robijnen huwelijk, zie huwelijksverjaardag
een robijnen jubileum, zie jubileum